Шумей — українське прізвище. Жіноча форма — Шумей.

Відомі носії 
 Олег Шумей ( 2002) — український співак та музикант (флейтист). Виступає піж сценічним ім'ям «Shumei», нове обличчя українського шоубізнесу.
 Шумей Ю́рій Миха́йлович (псевдо: «Хмель»; 1918—1992) — командир сотні УПА «Загроза», що входила до куреня «Промінь» ТВ-23 «Магура» ВО-4 «Говерла» УПА-Захід.

Примітки